Earl peut faire référence à :

Patronyme 

 Acie Earl (1971-), joueur et entraîneur de basket-ball américain ;
 Ralph Earl (1751-1801), peintre américain ;
  (1971-), scénariste et présentateur de télévision anglais ;
 Tony Earl (1936-2023), homme politique américain.

Toponyme

Angleterre 
 Ascott Earl, un village de l'Oxfordshire ;

États-Unis 
 Earl (Caroline du Nord) ;
 Earl, census-designated place située en Oklahoma ;
  (Wisconsin).

Œuvres 

 Earl (My Name Is Earl), une série télévisée américaine ;
 Earl, un album d'Earl Sweatshirt sorti en 2010.

Autres 
 
 Earl, un mot anglais traduisant le terme scandinave Jarl qui est l'équivalent de comte ou de duc

Sigle 
EARL est un sigle qui peut désigner :
 exploitation agricole à responsabilité limitée, une société civile française à vocation agricole ;
 Evaluation and Report Language, en informatique, un vocabulaire, proposé par le W3C permettant d'exprimer des résultats de tests.

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis